Рулофс () — голландская фамилия.

 Рулофс, Виллем (1822—1897) — голландский пейзажист и естествоиспытатель.
 Рулофс, Сандра (род. 1968) — педагог, супруга Михаила Саакашвили.